Macquarieskarv (Leucocarbo purpurascens) är en fågel i familjen skarvar inom ordningen sulfåglar.

Utseende 
Macquarieskarv är svart ovan med ett vitt band på skuldrorna. Undersidan är vit. På huvudet syns gula vårtor på pannan, blå ögonring och under häckningstid en liten stel huvudtofs. Ungfågeln är mycket mer anspråkslös, i stort sett mörk ovan och ljus under. Arten är mycket lik flera andra skarvarter, men dessa överlappar inte i utbredningsområde.

Utbredning och systematik 
Fågeln häckar på Macquarieön och på de närliggande öarna Bishop and Clerk Islets halvvägs mellan Australien och Antarktis i södra Indiska oceanen). Den fördes tidigare till kejsarskarven och vissa gör det fortfarande.

Släktestillhörighet 
Macquarieskarven placerades tidigare ofta i släktet Phalacrocorax. Efter genetiska studier som visar på att Phalacrocorax består av relativt gamla utvecklingslinjer har det delats upp i flera mindre, varvid macquarieskarven med släktingar lyfts ut till släktet Leucocarbo.

Skarvarnas släktskap 
Skarvarnas taxonomi har varit omdiskuterad. Traditionellt har de placerats gruppen i ordningen pelikanfåglar (Pelecaniformes) men de har även placerats i ordningen storkfåglar (Ciconiiformes). Molekulära och morfologiska studier har dock visat att ordningen pelikanfåglar är parafyletisk. Därför har skarvarna flyttats till den nya ordningen sulfåglar (Suliformes) tillsammans med fregattfåglar, sulor och ormhalsfåglar.

Status 
Internationella naturvårdsunionen IUCN betraktar inte macquarieskarv som en egen art, varför dess hotstatus formellt inte bestämts. Beståndet uppskattas till 760 par och tros inte vara hotat.

Referenser

Externa länkar 

Skarvar
Fåglar i australiska regionen
Fåglar i antarktiska regionen